Jianchang bezeichnet:

 Jianchang (建昌县), Kreis der Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianchang (Benxi) (碱厂镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianchang (Jianchang) (建昌镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianchang (Nancheng) (建昌镇), Großgemeinde im Kreis Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jianchang (Xingcheng) (碱厂满族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu in der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianchang (Lishu) (碱场街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lishu in der chinesischen Provinz Heilongjiang